Résultats détaillés de l’édition 1932 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 8 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1932
Australie
Australie
1932 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)